Michel Petit (né le  à Saint-Malo dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1981-1982||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||63||10||39||49||106||22||5||20||25||44
|-
| 1982-1983||Castors de Saint-Jean ||LHJMQ ||62||19||67||86||196||3||0||0||0||35
|-
| 1982-1983||Canucks de Vancouver ||LNH ||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
| 1983-1984||Canucks de Vancouver ||LNH ||44||6||9||15||53||1||0||0||0||0
|-
| 1983-1984 || Équipe du Canada || International || 19 || 3 || 10 || 13 || 58 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 1984-1985||Canucks de Vancouver ||LNH ||69||5||26||31||127||-||-||-||-||-
|-
| 1985-1986||Express de Fredericton ||LAH ||25||0||13||13||79||-||-||-||-||-
|-
| 1985-1986||Canucks de Vancouver ||LNH ||32||1||6||7||27||-||-||-||-||-
|-
| 1986-1987||Canucks de Vancouver ||LNH ||69||12||13||25||131||-||-||-||-||-
|-
| 1987-1988||Canucks de Vancouver ||LNH ||10||0||3||3||35||-||-||-||-||-
|-
| 1987-1988||Rangers de New York ||LNH ||64||9||24||33||223||-||-||-||-||-
|-
| 1988-1989||Rangers de New York ||LNH ||69||8||25||33||154||4||0||2||2||27
|-
| 1989-1990||Nordiques de Québec ||LNH ||63||12||24||36||215||-||-||-||-||--
|-
| 1990-1991||Nordiques de Québec ||LNH||19||4||7||11||47||-||-||-||-||--
|-
| 1990-1991||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||54||9||19||28||132||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||34||1||13||14||85||-||-||-||-||-
|-
| 1991-1992||Flames de Calgary ||LNH ||36||3||10||13||79||-||-||-||-||-
|-
| 1992-1993||Flames de Calgary ||LNH ||35||3||9||12||54||-||-||-||-||-
|-
| 1993-1994||Flames de Calgary ||LNH ||63||2||21||23||110||-||-||-||-||-
|-
| 1994-1995||Kings de Los Angeles ||LNH ||40||5||12||17||84||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996||Kings de Los Angeles ||LNH ||9||0||1||1||27||-||-||-||-||-
|-
| 1995-1996||Lightning de Tampa Bay ||LNH ||45||4||7||11||108||6||0||0||0||20
|-
| 1996-1997||Oilers d'Edmonton ||LNH ||18||2||4||6||20||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997||Flyers de Philadelphie ||LNH ||20||0||3||3||51||3||0||0||0||6
|-
| 1997-1998||Coyotes de Phoenix ||LNH ||32||4||2||6||77||5||0||0||0||8
|-
| 1997-1998||Vipers de Détroit ||LIH ||9||2||3||5||24||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999||Thunder de Las Vegas ||LIH ||6||0||1||1||10||-||-||-||-||-
|-
| 1999-2000||Frankfurt Lions||DEL||29||9||9||18||83||5||1||1||2||22
|-
| 2000-2001||Frankfurt Lions||DEL||14||3||13||16||56||-||-||-||-||-
|-
| 2000-2001||Wolves de Chicago ||LIH ||23||2||3||5||26||-||-||-||-||-
|-
| 2001-2002||HC Bolzano ||Serie A ||7||2||5||7||28||-||-||-||-||-

|827||90||238||328||||19||0||2||2||61

Au niveau international 

|-
| 1990 || align=left| || align=left|Championnat du monde ||8 ||0 ||1 ||1 ||8 ||align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
1981-1982 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHJMQ.
remporte le trophée Michael-Bossy du meilleur espoir professionnel de la LHJMQ.
remporte le trophée Raymond-Lagacé de la meilleure recrue défensive de la LHJMQ.
1982-1983 :
nommé dans la première équipe d'étoiles de la LHJMQ.

Références 

Naissance en février 1964
Naissance en Estrie
Joueur international canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Castors de Saint-Jean
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Vipers de Détroit
Joueur du Thunder de Las Vegas
Joueur des Frankfurt Lions
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur du HC Bolzano